Lutke-î Qopî Qeredagh kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Qūbī Qarahdāgh, berg, Sulaymaniyya, 
 Qimmat Qawbī Qarahdāgh, bergstopp, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar